Le mot mauresque peut être employé comme :
 adjectif, pour qualifier ce qui est inspiré des Maures
l'art mauresque
le style mauresque
 nom commun, désignant alors :
la mauresque, un cocktail
la mauresque, une danse médiévale.
 Mauresque, sculpture d'Émile-Coriolan Guillemin.